Apóstoloi ou Apóstoli () pode referir-se a:

Localidades de Creta, Grécia 
Apóstoloi (Retimno) — no vale Amari, unidade regional de Retimno

Apóstoloi (Heraclião) — em Castéli, unidade regional de Retimno

Desambiguações de topônimos